Mai Gei Wong Wing Chun je rodinný styl rodiny „Wong“ z Kantonu (Kuang-čou) v provincii Kuang-tung, ČLR. Současný velmistr, Wong Nim Yi se umění kung-fu naučil u svého otce Wong Wu Fonga, zvaného „Mai Gei Wong“, který se učil u si-fu „Wong Jinga“. Dále linie pokračuje přes si-fu Yuen Kay Shan.

Oficiální zástupce mistra Wong Nim Yi v Evropě je Ivan Rzounek, učící v ČR, na Slovensku, Itálii, Dánsku, Francii a Švédsku.

Styl Mai Gei Wong Wing Chun se vyznačuje výbušnou silou a nekompromisním přístupem v boji.

Sestavy a zbraně

Sestavy beze zbraní 
Sup Yee Lo
Siu Nim Tau
Chum Kiu
Biu Tze
Hong Jong

Sestavy nebo cvičení s pomůckami 
Tang Huen(rattanový kruh na posílení kiu sau a výbušnou sílu)
Fai Ji Gong (svazek jídelních hůlek na posílení předloktí a úchopu)
Muk Yan Jong(dřevěný panák)

Zbraně 
Hang Dze Pang (mnišská hůl)
Luk Dim Bun Kwan (dlouhá tyč)
Yee Jee Sheung Dao(dva nože)
Fei Biu(vrhání nožů a jiných předmětů, dnes se již běžně nevyučuje)

Čínská bojová umění
Sebeobrana